Nevarna razmerja je lahko:

 Nevarna razmerja, album skupine Hiša iz leta 2000
 Nevarna razmerja, balet iz leta 2014
 Nevarna razmerja, film Stephena Frearsa iz leta 1988
 Nevarna razmerja, igra Christopherja Hamptona iz leta 1985
 Nevarna razmerja, roman Pierra Choderlosa de Laclosa iz leta 1782
 Nevarna razmerja, roman Jožeta Javorška iz leta 1978